Il singolare del torneo di tennis Turkey Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Colin Dowdeswell che ha battuto in finale Ferdi Taygan 6–1, 6–4, 6–2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Turkey Open 1975